Somministrazione – dei farmaci
Somministrazione – istituto del diritto del lavoro italiano
Somministrazione – tipo di contratto per prestazioni periodiche o continuative di cose